Sintia Stone (Amsterdam, 17 juni 1982) is een Nederlandse pornoactrice.

Biografie 
Stone is vanaf 2004 in de porno-industrie actief. Inmiddels heeft ze in 25 films gespeeld. In 2008 heeft ze met vier andere acteur de AVN Award gewonnen voor Best Group Sex Scene, dit vanwege een scène in de film Fashionistas Safado: Berlin.

Films 
Drunk Sex Orgy: Glory Holed (2010)
Maximum Perversum - Puffgeschichten: Dominas, Huren, Sklavenfotzen (2010)
Buttman's Oddyssey (2009)
Hellcats 13 (2007)
Fashionistas Safado: Berlin (2007)
Jesse Factor (2006)
Playgirl: Secret Lovers (2006)
The Best of Amateur Angels (2006)
Tight Ass Blondes (2006)
Fashionistas Safado: The Challenge (2006)
Amateur Angels 20 (2005)
Backdoor Desire (2005)
Double Cum Cocktails 3 (2005)
Penetrate Me (2005)
Porn Hard Art (2005)
Riveted Rectums 3 (2005) 
Sorority Splash #4 (2005)
Sperm Swappers 2 (2005)
Squirting 101 9 (2005)
Pussy Worship (2005)
Service Animals 21 (2005)
Raw & Uncut Berlin (2004)
Private Black Label 35: Anal Mermaids (2004)

Nederlands pornoster